Потреро де лос Индиос има више значења:

 Потреро де лос Индиос (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Потреро де лос Индиос (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику